Scala может означать:

 Scala — язык программирования, типизированный по Хиндли — Милнеру, ориентированный на разработку программ под управляемые платформы (JVM, .Net).
 Scala — американская компания, производитель мультимедийного программного обеспечения.
 Skoda Scala — автомобиль концерна Volkswagen.

См. также 
 Scala & Kolacny Brothers — бельгийский девичий хор, в состав которого также входят братья Колачни.
 Ла Скала () — оперный театр в Милане.